Йордан Стефанов Янчулев е български просветен и църковен деец на късното Българско възраждане в Македония, завършил медицина във Франция, лекар в Македония и България.

Биография 
Йордан Янчулев е роден 1867 година в махалата на град Прилеп Варош, тогава в Османската империя. Янчулев завършва ІІІ випуск на българската гимназия в Солун в 1888 г. и става учител в Банско в 1889/1890 г. и в Тетово в 1890/1891 г. в Тетово. След това до 1893 година преподава в Прилепското българско училище, където в 1892 година се жени за Евгения Ракиджиева, също българска учителка. Подпомаган от Прилепската българска община, българското просветно министерство и Екзархията от 1893 година учи медицина в Монпелие и Лионския университет, Франция. След завършването си в 1898 г. и е лекар в Битоля на заплата от България. Лекува дейци на ВМРО, преследван от властите забягва 1902 г. в България, полага държавен изпит и в 1905 година е лекар в Дупница. По-късно е лекар в Станимака, като подава няколко молби да бъде назначен отново в Битоля, но Екзархията му предлага места в Дебър, Прилеп и Крушево.

Военен лекар през Балканската и Първата световна война. Носител е на народен орден „За военна заслуга“. След войните основава медицинската служба на армията (тогава трудови войски). Брат му Димитър Янчулев също е учител. Баща е на икономиста Борис Янчулев и на политика Методи Янчулев.

Умира в 1925 година.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Родени в Прилеп
Янчулеви
Български учители
Трети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български лекари от Македония
Възпитаници на Университета на Монпелие
Български подпоручици
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Български офицери от Македония
Носители на орден „За военна заслуга“
Възпитаници на Лионския университет
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище